Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский и российский художник, живописец. , автор эскизов современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.

Биография 
Отец — Илья Акимович Ухналёв, изобретатель, металловед, был приговорён к 25 годам по «политической» статье и отбывал срок на воркутинской шахте № 40.

В детстве пережил блокаду Ленинграда и эвакуацию, после окончания блокады возвратился в Ленинград.

Окончил Художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

В возрасте 17 лет, в 1948 году Е. И. Ухналёв был осуждён на 25 лет по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР и отбывал срок в тюрьмах и лагерях («Кресты», Воркутлаг), освобождён через 6 лет.
С 1954 года, после возвращения в Ленинград, работал в проектных институтах — сначала чертёжником, затем архитектором. В 1959 году реабилитирован.

В 1967—1975 годах — главный архитектор Государственного Эрмитажа. С 1998 года — ведущий художник Государственного Эрмитажа.

В 1992—1998 годах — специалист-эксперт аппарата Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации. 29 июня 1999 года был включён в состав Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. 26 августа 2004 года вновь утверждён членом этого совета.

Являлся соучредителем и действительным членом основанной в 2006 году Гильдии геральдических художников (Россия).

В последние годы жизни художник сильно болел. Скончался в Петербурге 2 сентября 2015 года на 84-м году жизни.

Творчество 
Участник более 40 выставок в России и за рубежом, в том числе в Германии, США, Австрии, Финляндии и Швеции. Первая выставка состоялась в 1980 году.

Работы хранятся в Государственном Русском музее, в Музее современных искусств им. С.П.Дягилева СПбГУ, музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в музее современного искусства Эрарта и других частных собраниях России, Америки и Европы.

Автор дизайнов и рисунков:
 графического изображения герба и флага Санкт-Петербурга
 современного Государственного герба Российской Федерации,
 штандарта и знака Президента Российской Федерации,
 знаков орденов Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества.
 должностного знака Губернатора Санкт-Петербурга,
 свидетельства Президента Российской Федерации о покровительстве Государственному Эрмитажу,
 медалей «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,
 знака и диплома лауреата Государственной премии Российской Федерации,
 памятного знака «300 лет Российской гвардии», знака «10 лет восстановления геральдической службы России», «15 лет восстановления геральдической службы России», эмблемы и членского знака Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.
 бланка Свидетельства о регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.
 гербов, флагов и иных знаков для свидетельств об их внесении в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Работы Е. И. Ухналёва опубликованы в книге Г. В. Вилинбахова «Государственный герб России. 500 лет». СПб., 1997.

Автор памятника Жертвам политических репрессий в Петрограде-Ленинграде — «Соловецкого камня» на Троицкой площади в Санкт-Петербурге.

В 2013 году в издательстве Corpus вышла книга воспоминаний Евгения Ухналёва «Это моё».

Выставки 
 4 сентября — 1 ноября 2001. Евгений Ухналев. «Глухая пора» Живопись. Графика. Выставка из цикла «Они работали в Эрмитаже». Государственный Эрмитаж.
 21 января — 13 февраля 2011 г. прошла персональная выставка «Дверь в стене» в музее современного искусства Эрарта.

Литература 
 Евгений Ухналёв. Живопись. Графика. Геральдика. СПб., 2006. 72 с.
 Вилинбахов Г. В. Государственный герб России 500 лет. — СПб.: АО «Славия», 1997. — 167 с. — ISBN 5-88654-051-2 ISBN 978-5-88654-051-2.

Награды 
 Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года) — за большие заслуги в области изобразительного искусства
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995 год),
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2000 год),
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005 год),
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год),
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 июля 2007 года) — за большой вклад в обеспечение единой государственной политики в области геральдики
 Медаль «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (Санкт-Петербург, 2004 год).

Примечания

Ссылки 
 Евгений Ухналев. «Глухая пора» Живопись. Графика
Биография и галерея работ на сайте «Геральдика сегодня»
 В Геральдический совет через Воркуту
 Евгений Ухналев на сайте музее современного искусства Эрарта
 Мимикрия — страшная черта… История без фотошопа. Люди и судьбы

Репрессированные в СССР
Заключённые Воркутлага
Реабилитированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Графики России
Геральдисты России
Члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации
Персоналии:Государственный Эрмитаж